The Lays of Beleriand (Pieśni Beleriandu) – trzecia część Historii Śródziemia, wydana w 1985 r. przez Christophera Tolkiena. Zawiera ona pieśni autorstwa jego ojca, J.R.R. Tolkiena. Książka ta nie została przetłumaczona na język polski.

Zawiera następujące poematy:

 I THE LAY OF THE CHILDREN
Prolog (Húrin and Morgoth)
I Túrin’s Fostering
II Beleg
III Failivrin

Druga wersja poematu:
I Húrin and Morgoth
II Túrin’s Fostering

 II POEMS EARLY ABANDONED
The Flight of the Noldoli
Fragment Lay of Earendel
The Lay of the Fall of Gondolin

 III THE LAY OF LEITHIAN
Canto
I (Of Thingol)
II (Gorlim’s betrayal and Beren’s revenge)
III (Beren’s meeting with Lúthien)
IV (Beren before Thingol)
V (Lúthien’s captivity in Doriath)
VI (Beren in Nargothrond)
VII (Beren and Felagund before Thû)
VIII (Lúthien in Nargothrond)
IX (The defeat of Thû)
X (The attack by Celegorm and Curufin)
XI (The disguising of Beren and Lúthien and the journey to Angband)
XII (Fingolfin and Morgoth; the meeting with Carcharoth)
XIII (Beren and Lúthien in Angband)
XIV (Escape from Angband)
Komentarze C.S. Lewisa

 IV THE LAY OF LEITHIAN RECOMMENCED
Nota do Lay of Leithian i Silmarillion

Książki o Śródziemiu
Twórczość J.R.R. Tolkiena